Raʾīs – termine arabo che significa "capo", "presidente"
Rais – nome proprio di persona arabo maschile
Francesco Rais – politico e funzionario italiano

Voci correlate
Raiz (disambigua)